Пфлах () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ройтте. . Официальный код  —  ''''.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хельмут Шёнхер (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 местный список: 10 мест.
 местный список: 3 места.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Тироля